Prusice est un toponyme qui peut désigner :

Prusice, village du powiat de Trzebnica, dans la voïvodie de Basse-Silésie et siège de :
 Prusice, gmina du powiat de Trzebnica, dans la voïvodie de Basse-Silésie.
 Prusice, village du powiat de Złotoryja, dans la voïvodie de Basse-Silésie ;

Prusice, une commune du district de Prague-Est, dans la région de Bohême-Centrale.